Helsfyr (Oslo), een buurt in Oslo.
Helsfyr (metrostation), een station van de metro van Oslo.